Marktplein (algemeen), een onbebouwde ruimte in een plaats, bedoeld voor het houden van een markt 
 Marktplein (Harelbeke), een plein in de Belgische stad Harelbeke
 Marktplein (Hoofddorp), een plein in de Nederlandse plaats Hoofddorp
 Marktplein (Kuurne), een plein in de Belgische plaats Kuurne